Cavina ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Cavina (1820–1880), italienischer römisch-katholischer Priester
 Cristiano Cavina (* 1974), italienischer Schriftsteller
 Demis Cavina (* 1974), italienischer Basketballtrainer
 Francesco Cavina (* 1955), italienischer Priester, Bischof von Carpi
 Gianni Cavina (1940–2022), italienischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Giulio Cavina (1888–1951), italienischer Gewerkschafter und Politiker
 Sergio Cavina (1929–1977), italienischer Politiker